

Sigle 
 Banca Monte dei Paschi di Siena – banca italiana
 Movimento per la Sinistra – movimento nato dalla corrente interna del Partito della Rifondazione Comunista
 Movimento Politico Schittulli - partito pugliese di centro-destra fondato da Francesco Schittulli
 Multi Purpose Sail – vela
 Materie prime seconde – scarti di lavorazione o materiali di recupero
 MPS – Master production schedule o Piano principale di produzione
 MPS Records – Musik Produktion Schwarzwald, casa discografica tedesca specializzata in jazz fondata nel 1968

Codici 
 MPS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Pleasant, Texas (Stati Uniti)